Emilio (o Emiliano o Gemiliano) – vescovo martire in Sardegna con Felice, Priamo e Feliciano, commemorati il 28 maggio
 Emilio di Benevento – vescovo di Benevento
 Casto ed Emilio – martiri in Africa, commemorati il 22 maggio

Pagine correlate 
 Sant'Emiliano
 Emilio